Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Zubczenko – ukraiński piłkarz
 Halyna Zubczenko – ukraińska malarka